Les lettres PMSG peuvent correspondre à :
 Pregnant Mare Serum Gonadotropin, une hormone ;
 Préparation militaire supérieure gendarmerie.